Sven Björkman kan avse:

 Sven Björkman (1916–1957), manusförfattare, författare, kompositör, sångare och skådespelare
 Sven Björkman (borgmästare)(1715–1784)
 Sven Björkman (militär) (1898–1981), finländsk officer